Postalveolar frikativa kan syfta på

 Tonlös postalveolar frikativa – ett konsonant språkljud IPA-tecken 
 Tonande postalveolar frikativa – ett konsonant språkljud IPA-tecken

Se även
 Postalveolar konsonant
 Frikativa

Fonetik
Konsonantljud